Стефан Ларссон:
* Ларссон, Стефан (род. 1954) — шведский кёрлингист и тренер.
 Ларссон, Стефан (род. 1964) — шведский актёр.
 Ларссон, Стефан (род. 1965) — шведский хоккеист.
 Ларссон, Стефан (род. 1983) — шведский футболист.
 Ларссон, Стефан — шведский лыжник-ориентировщик, призёр ЧМ-1984.